Vassouras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Vassouras (ort), Rio de Janeiro, 
 Vassouras (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar